Мартуччи () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Мартуччи, Алессандро — итальянский живописец.
 Мартуччи, Джузеппе (1856—1909) — итальянский композитор, пианист и дирижер.
 Мартуччи, Мирко (род. 1988) — итальянский футболист.